Dmitri Bykow ist der Name folgender Personen:
* Dmitri Lwowitsch Bykow (* 1967), russischer Schriftsteller
 Dmitri Wjatscheslawowitsch Bykow (* 1977), russischer Eishockeyspieler